Hallberg bzw. Hållberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Hallberg (* 1986), schwedischer Handballspieler und -trainer
 Anna Hallberg (* 1963), schwedischer Bankerin und Politikerin
 Bengt Hallberg (1932–2013), schwedischer Musiker
 Emilie Emma Hallberg (1826–1862), deutsche Dichterin
 Garth Risk Hallberg (* 1978), US-amerikanischer Autor
 Göran Hallberg (* 1959), schwedischer Kameramann und Fotograf
 Harry Hallberg (1914–1997), schwedischer Schiffbauer und Werftbesitzer
 Heinrich Theodor von Hallberg (1725–1792), Reichsgraf sowie kurpfälzischer und kurpfalz-bayerischer Diplomat
 Jakob Tillmann von Hallberg (1681–1744), Freiherr, kurpfälzischer Hofkanzler und Konferenzminister sowie Erbauer des Schlosses Fußgönheim
 Karen Hallberg (* 1964), argentinische Physikerin
 Karl Theodor von Hallberg (1752–1840), bayerischer Generalleutnant
 Melker Hallberg (* 1995), schwedischer Fußballspieler
 Nils Hallberg (1921–2010), schwedischer Schauspieler

 Theodor von Hallberg-Broich (1768–1862), deutscher Schriftsteller und Forschungsreisender
 Thomas Hallberg (* 1940), schwedischer Tennisspieler

Hallberg ist der Name des folgenden Adelsgeschlechts:
 Hallberg (Adelsgeschlecht), deutscher Reichsadel schwedischen Ursprungs, zunächst in Wien, später unter anderem im Jülichschen ansässig

Siehe auch:
 Hallsberg, Ort in Schweden
 Halberg